Вильнёв (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Форкалькье. Округ коммуны — Форкалькье.

Код INSEE коммуны — 04242.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 3444 человека.

Климат 
Климат средиземноморский, лето жаркое и сухое, зимой прохладно, часто бывают заморозки.

Экономика 
В 2007 году среди 2196 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1573 были экономически активными, 623 — неактивными (показатель активности — 71,6 %, в 1999 году было 66,4 %). Из 1573 активных работали 1384 человека (722 мужчины и 662 женщины), безработных было 189 (90 мужчин и 99 женщин). Среди 623 неактивных 183 человека были учениками или студентами, 244 — пенсионерами, 196 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сен-Сатюрнен, исторический памятник с 28 декабря 1926 года
 Часовня Нотр-Дам-де-ла-Рош
 Руины замка (XI век)
 Исторический музей

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки